Sambou Sissoko – calciatore francese, nato nel 1999
Sambou Sissoko – calciatore maliano, nato nel 2000